Bruckberg peut faire référence à:

Bruckberg (Basse-Bavière), une commune d'Allemagne
 Bruckberg (Moyenne-Franconie), une commune d'Allemagne

Bruckberg est le nom d'un canton de la ville de Zell am See dans la Basse-Autriche